Ben Davies – selekcjoner reprezentacji Brytyjskich Wysp Dziewiczych
 Benjamin Davies (ur. 1980) – brytyjski aktor
 Ben Davies (ur. 1981) – angielski piłkarz
 Ben Davies (ur. 1993) – walijski piłkarz
 Ben Davies (ur. 1995) – angielski piłkarz